Die neunten Turn-Europameisterschaften im Einzel fanden vom 21. bis 25. April 2021 in Münchenstein bei Basel in der St. Jakobshalle statt.

Wettkampf-Programm

Medaillengewinner

Teilnehmer 
Pro Nation konnten 6 Männer und 4 Frauen an den Start gehen.

Teilnehmende Länder mit Zahl der Aktiven (Männer/Frauen):

Deutsche Mannschaft 
 Frauen: Elisabeth Seitz, Kim Bui, Sarah Voss, Emma Malewski
 Männer: Lukas Dauser, Andreas Toba, Karim Rida, Felix Remuta,  Nick Klessing, Glenn Trebing

Schweizerische Mannschaft 
 Frauen: Lilli Leane Habisreutinger, Stefanie Siegenthaler, Anina Wildi, Giulia Steingruber
 Männer: Christian Baumann, Pablo Brägger, Andin Frey, Marco Pfyl, Benjamin Gischard, Noe Seifert

Österreichische Mannschaft 
 Frauen: Jasmin Mader, Marlies Männersdorfer
 Männer: Alexander Benda, Vinzenz Höck, Severin Kranzlmüller, Xheni Dyrmishi

Ergebnisse

Männer

Frauen

Medaillenspiegel

Weblinks 

 European Artistic Gymnastics Championships Basel
 Offizielle Ergebnisse

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung 2021
Turn-Europameisterschaften
Sportveranstaltung in Münchenstein
Turnen (Schweiz)